Заслуженный деятель науки России
Евге́ний Петро́вич Бажа́нов (род. 6 ноября 1946 года, Львов, УССР, СССР) — советский и российский политолог, историк, экономист, писатель, публицист, дипломат, педагог. Доктор исторических наук, профессор.Заслуженный деятель науки России.Ректор Дипломатической академии МИД России (2011—2019 гг.), Директор Института актуальных международных проблем (ИАМП) МИД России (1994—2011 гг., 2016—2019 гг.), Генеральный директор Евразийского института геостратегических исследований (с 2020 г.), ведет на YouTube канал «Диалог цивилизаций» (The Dialogue of Civilizations).

Биография 
 В 1954—1964 годах учился в средней школе № 4 г. Сочи. Окончил школу с серебряной медалью.
 В 1964 году поступил в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) на факультет международных экономических отношений со специализацией по странам Восточной Азии.
 В 1968—1970 годах находился на стажировке в Наньянском университете (Сингапур), совершенствуя знания пекинского и шанхайского диалектов китайского языка.
 В 1970 году окончил МГИМО по специальности экономист-международник.
 В 1970—1971 годах — ответственный сотрудник Отдела Юго-Восточной Азии Министерства иностранных дел СССР.
 В 1971—1973 годах — ответственный сотрудник I Дальневосточного отдела МИД СССР.
 В 1971—1973 годах — заочный аспирант Института Дальнего Востока АН СССР.
 Март 1973 года — август 1979 года — вице-консул Генерального консульства СССР в г. Сан-Франциско (США).
 В декабре 1973 года в Институте Дальнего Востока АН СССР защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Сингапур в политике ведущих стран Запада и Китая».
 В 1979—1981 годах — слушатель Дипломатической академии МИД СССР.
 В 1981—1985 годах — советник Посольства СССР в КНР, г. Пекин.
 Июнь 1985 года — май 1991 года — старший референт, консультант Международного отдела ЦК КПСС, куратор отношений СССР со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
 В 1987 году прошёл курс обучения на Высших офицерских курсах «Выстрел» Минобороны СССР, г. Солнечногорск, Московская область.
 С 1987 года профессор кафедры истории международных отношений и дипломатии Дипломатической академии МИД СССР.
 В марте 1988 года в Институте востоковедения АН СССР защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «США во внешнеполитической стратегии КНР (1949—1986 гг.)».
 С мая 1991 года по апрель 2011 года — проректор Дипломатической академии МИД СССР/России по науке и международным связям.
 В 1994 году основал в рамках Дипломатической академии научно-исследовательский Институт актуальных международных проблем (ИАМП). Возглавлял институт до 2006 года.
 В 1993 году присвоено ученое звание профессора по специальности «Политические проблемы международных отношений и глобального развития».
 С 2003 года — профессор истории Российского университета дружбы народов.
 С 6 апреля 2011 года назначен исполняющим обязанности ректора Дипломатической академии МИД России.
 10 октября 2011 года Общим собранием (конференцией) сотрудников и обучающихся избран ректором Дипломатической академии МИД России.
 С 11 октября 2011 года назначен ректором Дипломатической академии МИД России по 10 октября 2016 года на условиях срочного трудового договора.
 Общим собранием (конференцией) сотрудников и обучающихся в 2016 году переизбран ректором Дипломатической академии МИД России. Занимал этот пост до 4 февраля 2019 года.

 В 2019 году избран Генеральным директором Евразийского института геостратегических исследований.

Семья 
Родители: Отец — Петр Игнатьевич Бажанов (1912—1975), председатель горисполкома Сочи (1963—1971), крупный специалист в области энергетики, изобретатель, писатель, художник. Мама — Анна Зиновьевна Бажанова (1914—1982) — инженер-электрик, специалист в области градостроительства.

Жена: Наталья Евгеньевна Бажанова (1947—2014), доктор экономических наук, известный востоковед, кореевед, политолог, историк, экономист, педагог, дипломат, публицист, автор многих книг и статей, опубликованных в России и за рубежом, по общим проблемам международных отношений, по России, Корее, Китаю, США, Европе, Ближнему Востоку.

Членство в научных и общественно-политических объединениях, награды и премии 
 Член Ассоциации политических наук США (Political Science Association, USA), с 1973 года.
 Член Совета международных проблем Северной Калифорнии (Northern California World Affairs Council), с 1973 года.
 Член Ассоциации азиатских исследований США (The Association for Asian Studies, USA), с 1975 года.
 Член Ассоциации общественных наук США (Social Sciences Association, USA), с 1975 года.
 Член Исполнительного комитета Совета международных проблем Северной Калифорнии, 1976—1979 годы.
 Премия за лучшие материалы, опубликованные в 1988 году в журнале «Новое время». См. «Новое время». 1989, № 1, с. 48.
 Член Исполкома Ассоциации «За диалог и сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Москва, с 1991 года.
 Председатель докторского Диссертационного совета по политологии и истории Дипломатической академии МИД России, с 1993 года.
 Председатель кандидатского Диссертационного совета по политологии и истории Дипломатической академии МИД России, с 1993 года.
 Действительный член Всемирной экологической академии. Москва, 1993—2009 годы.
 Лауреат журналистской премии газеты «Чжун’ян жибао». Тайбэй. Тайвань, 1993 год.
 Член Экспертного совета Высшей Аттестационной Комиссии Российской Федерации по всеобщей истории. Москва, 1996—1999 годы.
 Действительный член Академии гуманитарных исследований. Москва, с 1997 года.
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Звание присвоено Указом Президента России Б. Ельцина 25 июня 1997 года.
 Почётный профессор Народного университета. Пекин. Китай, с 1999 года.
 Член Президиума Российской ассоциации международных исследований. Москва, с 1999 года.
 Член Консультативного совета редакционной коллегии Публикаций Центра им. Маршалла. Гармиш-Партенкирхен. Бавария. Германия, с 2000 года.
 Благодарность по линии МИД России «За большой вклад в разработку Концепции внешней политики России». 2001, 11 января, приказ № 282.
 Учредитель Ассоциации международных исследований стран СНГ и Балтии. Москва, 27 февраля 2002 года.
 Член Бюро Научного Совета Российской Академии Наук. Москва, с 2002 года.
 Член Научно-консультативного совета Института прикладных международных исследований. Москва, с июля 2002 года.
 Член Научного Совета Центра изучения современной Кореи, Институт мировой экономики и международных отношений РАН. Москва, с марта 2003 года.
 Член редакционной коллегии журнала «The Pacific Focus» («Пасифик фокус»). Миннесотский университет. Моррис. Миннесота. США. Университет Инха, Инчхон. Южная Корея, с 2004 года.
 Член Президиума Российского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в АТР, с 1997 года.
 Inaugural member of the International Biographical Center Leading Scientiets of the World 2006. IBC, Cambridge, England, c 2006 года.
 Почётная грамота Ученого Совета Российского университета дружбы народов «За большой личный вклад по подготовке высококвалифицированных специалистов». 2006, 25 мая.
 Член Экспертного совета Высшей Аттестационной Комиссии Российской Федерации по политологии. Москва, с 2006—2013 годы.
 Член Научного совета при Министре иностранных дел Российской Федерации. Москва, с 28 декабря 2006 года.
 Почётная грамота Министерства иностранных дел Российской Федерации «За многолетнюю и добросовестную работу в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации». 2007, 18 января.
 Член жюри МИД по публикациям в СМИ, 27.02.2007.
 Член редакционной коллегии журнала «Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Международные отношения». Российский университет дружбы народов. Москва. Россия, с 2005 года.
 Участие в встрече 18 «российских дружественных деятелей» с премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао. Москва, Россия. Отель «Президент». 2008, 28 октября.
 Член Российского национального комитета Азиатско-Тихоокеанского совета сотрудничества по безопасности (РНК АТССБ), с 11 июня 2009 года.
 Почётный доктор Кыргызско-Российского Славянского университета, г. Бишкек. Кыргызстан, с 20 октября 2009 года. Торжественная церемония в посольстве Кыргызстана в Москве 1 декабря 2009 года.
 Председатель редакционной коллегии журнала «Дипломатическая служба». Москва. Россия, с 2009 года.
 Член Комиссии МИД России по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. Москва. Россия, с 21 июня 2011 года.
 Почётный работник Министерства иностранных дел Российской Федерации. Звание присвоено Приказом Министра иностранных дел России С. В. Лаврова 7 ноября 2011 года.
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ Президента Российской Федерации Д. А. Медведева от 1 мая 2012 года.
 Почётный советник Всекитайского общества по изучению истории китайско-российских отношений. Пекин. КНР. Избран 25 сентября 2012 года.
 Почётный профессор Московской международной высшей школы бизнеса («МИРБИС»). Москва. Россия, с 2012 года.
 Член Дирекции Института Высшей школы геополитики и смежных наук. Рим. Италия, с 2012 года.
 Член Консультативного Совета Дипломатической академии Республики Корея. Сеул. Республика Корея, с 2012 года.
 Член Редакционного Совета журнала «Геополитический журнал», с 2014 года.
 Государственная награда Монголии медаль «Найрамдал» («Дружба») (Указ Президента Монголии Цахиагийна Элбэгдоржа № 23 от 25 февраля 2014 года). Вручена Заместителем Министра иностранных дел Монголии Damba Gankhuyag в Дипломатической академии МИД России 11 апреля 2014 года.
 Благодарность Президента Российской Федерации. Распоряжение Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года, № 110-рп.
 «Золотая» медаль за заслуги и отличие. Вручена Президентом Палестины Махмудом Аббасом в Дипломатической академии МИД России 26 июня 2014 года.]
 Орден «Достык» («Дружба») II степени Республики Казахстан (Указ Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева от 5 декабря 2014 года). Вручен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации М. М. Тажиным в Посольстве Республики Казахстан 29 января 2015 года.
 Государственная награда Российской Федерации Орден Дружбы за большой вклад в развитие науки, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю плодотворную работу (Указ Президента Российской Федерации № 695 от 20.12.2016 г.).

Научная, педагогическая и публицистическая деятельность 
Автор 66 монографий:
 Сингапур в политике крупнейших западных держав и Китая. Москва, Институт Дальнего Востока АН СССР, диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук, 1972, 197 с., 8,5 усл. печ. л.
 Движущие силы политики США в отношении Китая. Москва, «Наука», Главная редакция восточной литературы, 1982, 238 с., 15 усл. печ. л., тираж 5000 экз.
 Севастьянов Е. П., Корсакова Н. Е. (Бажанов Е. П., Бажанова Н. Е.). Позолоченное гетто. (Очерки о жизни в США эмигрантов из Китая, Кореи и Японии). Москва, «Наука», Главная редакция восточной литературы, 1983, 168 с., 10,5 усл. печ. л., тираж 5000 экз.
 Севастьянов Е. П., Корсакова Н. Е. (Бажанов Е. П., Бажанова Н. Е.). Последний рубеж. (Очерки об американском обществе). Москва, «Политиздат», 1984, 256 с., 13,06 усл. печ. л., тираж 200000 экз.
 США во внешнеполитической стратегии КНР (1949—1986 гг.). Москва, Институт Востоковедения АН СССР, диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук, 1987, 392 с., 16,6 усл.печ. л. Библиография — 186 с., 8 усл. печ. л.
 Китай и внешний мир. Москва, «Международные отношения», 1990, 351 с., 18,48 усл. печ. л., тираж 2810 экз.
 СССР и Азиатско-Тихоокеанский регион. Москва, «Знание», Международная подписная научно-популярная серия, 1991, № 7, 64 с., 3,36 усл. печ. л., тираж 16123 экз.
 Bazhanov Yevgeni and Bazhanova Natalia. Russia and Korea. Seoul, «Seoul Sihnmun», 1992, 210 p., 12 усл. печ. л., тираж 1000 экз.
 Soviet Foreign Policy under Gorbachev. Taibei (Taiwan), «Zhongyang ribao», 1993, 240 p., 14 усл. печ. л., тираж 800 экз.
 Russia’s Changing Foreign Policy. Koln: Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien (BIOST), 1996, N 30, 40 р., 3 усл. печ. л., тираж 1000 экз.
 Russia and Taiwan. Koln: Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien (BIOST), 1996, N 29, 32 р., 3 усл. печ. л., тираж 1000 экз.
 Бажанов Е. П., Бажанова Н. Е. Самая загадочная война XX столетия. Сеул, Издательство «Ельлим», 1997, 239 c., 19 усл. печ. л., на корейском языке.
 Russian Foreign Policy Priorities and Potential for the Development of Cooperation between Russia and Republic of Korea. Москва. Ассоциация российских банков, 1997, 4 усл. печ. л.
 Российско-китайские отношения. Москва, «Научная книга», 1999, 117 с., 6,1 усл. печ. л., тираж 300 экз.
 Эволюция российской внешней политики (1991—1999 гг.). Москва, «Научная книга», 1999, 30 с., 2 усл. печ. л., тираж 300 экз.
 О тенденциях международных отношений на пороге XXI столетия. Москва, «Научная книга», 1999, 35 с., 2 усл. печ. л., тираж 300 экз.
 Россия как великая держава (традиции и перспективы). Transformation of Russia: Yesterday, Today and Prospects for the Future. Москва, «Научная книга», 1999, 43 с., 2,5 усл. печ. л., тираж 200 экз., на английском языке.
 Приоритеты России в меняющемся мире. Москва, «Научная книга», 2000, 41 c., 2 усл. печ. л., тираж 300 экз.
 Актуальные проблемы международных отношений. Избранные труды в трех томах. Том I. Москва, «Научная книга», 2001, 464 c., 27 усл. печ. л., тираж 1000 экз. ISBN 5-7671-0062-4
 Актуальные проблемы международных отношений. Избранные труды в трех томах. Том 2. Москва, «Научная книга», 2002, 480 с., 30 усл. печ. л., тираж 1000 экз. ISBN 5-7671-0005-5
 Актуальные проблемы международных отношений. Избранные труды в трех томах. Том 3. Москва, «Научная книга», 2002, 480 с., 30 усл. печ. л., тираж 1000 экз. ISBN 5-7671-0047-0
 Современный мир. Избранные труды. Москва, «Известия», 2004, 421 с., 28,67 усл. печ. л., тираж 5 000 экз. ISBN 5-206-00634-3
 Америка: вчера и сегодня. Том I. Москва, «Известия», 2005, 574 с., 36 усл. печ. л., тираж 10 000 экз. ISBN 5-206-00664-5
 Америка: вчера и сегодня. Том II. Москва, «Известия», 2005, 607 с., 38 усл. печ. л., тираж 10 000 экз. ISBN 5-206-00665-3
 Китай: от Срединной империи до сверхдержавы XXI века. Москва, «Известия», 2007, 352 с., 20 усл. печ. л., тираж 1000 экз. ISBN 5-206-00704-8
 Китай: вчера и сегодня. Москва, «Научная книга», 2007, 160 с, 8 усл. печ. л., тираж 200 экз.
 Восточный экспресс с остановками на Западе. Москва, «Восток — Запад», 2008, 614 с, 50 усл. печ. л., тираж 1000 экз. ISBN 978-5-478-00862-8
 Съедобные драконы (тайны китайской кухни). Москва, «Восток — Запад», 2008, 125 с, 8 усл. печ. л., тираж 1000 экз. ISBN 978-5-478-00919-9
 Китайская грамота (о китайском языке, иероглифах, каллиграфии, «иероглифическом» видении мира). Москва, «Восток — Запад», 2008, 74 с, 5 усл. печ. л., тираж 1000 экз. ISBN 978-5-478-00918-2
 Бажанов Е. П., Бажанова Н. Е. Страна веселых богов (религиозный мир китайцев). Москва, «Восток — Запад», 2008, 187 с, 8 усл. печ. л., тираж 700 экз. ISBN 978-5-478-01189-5
 Бажанов Е. П., Бажанова Н. Е. Франция: и Квазимодо, и Коко Шанель. Москва, «Восток-Запад», 2009, 206 с., 13 усл. печ. л., тираж 1000 экз. ISBN 978-5-478-01222-9
 Бажанов Е. П., Бажанова Н. Е. Куда идет человечество? О тенденциях международных отношений в XXI веке. Москва, «Восток-Запад», 2009, 95 с., 6 усл. печ. л., тираж 1000 экз. ISBN 978-5-478-01272-4
 Бажанов П. И., Бажанов Е. П., Бажанова Н. Е. Мудрость Востока и Запада. Художественные миниатюры. Москва, «Восток-Запад», 2010, 714 с., 45 усл. печ. л., тираж 1000 экз. ISBN 978-5-478-01291-5
 Бажанов Е. П., Бажанова Н. Е. Многополюсный мир. Москва, «Восток-Запад», 2010, 462 с., 29 усл. печ. л., тираж 1000 экз. ISBN 978-5-478-01296-0
 Бажанов Е. П., Бажанова Н. Е. Корейские зарисовки. Москва, «Восток-Запад», 2011, 448 с., 28 усл. печ. л., тираж 1000 экз. ISBN 978-5-478-01310-3
 Бажанов Е. П., Бажанова Н. Е. Международные отношения в XXI веке. Москва, «Восток-Запад», 2011, 166 с., 10,5 усл. печ. л., тираж 1000 экз. ISBN 978-5-478-01324-0
 Бажанов Е. П., Бажанова Н. Е. Китайская мозаика. Москва, «Восток-Запад», 2011, 286 с., 18 усл. печ. л., тираж 1000 экз. ISBN 978-5-478-01325-7
 Бажанов Е. П., Бажанова Н. Е. Мир и война. Москва, «Восток-Запад», 2011, 335 с., 21 усл. печ. л., тираж 1000 экз. ISBN 978-5-478-01333-2
 Бажанов Е. П., Бажанова Н. Е. Это грустно-веселая Италия. Путевые заметки. Москва, «Восток-Запад»: тираж 1000 экз., 2011, 270 с., 17 усл. печ. л. ISBN 978-5-478-01338-7
 Бажанов Е. П., Бажанова Н. Е. Диалог и столкновение цивилизаций. Москва, «Весь мир», 2013, 272 с., 17 усл. печ. л., тираж 1000 экз.
 Бажанов П. И., Бажанов Е. П., Бажанова Н. Е. Мудрость Востока и Запада. Москва, «Весь мир», 2014, 720 с., 45 усл. печ. л., тираж 500 экз.
 Бажанов Е. П. Серия «Российские ученые-международники». Книги 1-2. Светлый мир Натальи Бажановой. Москва, Издательство «Весь мир», 2015, книга 1 — 624 с., 50,31 усл.печ.л., 1500 экз.; книга 2 — 548 с., 44,18 усл.печ.л., 1500 экз.
 Бажанов Е. П. Серия «Российские ученые-международники». Книги 1-2. Светлый мир Натальи Бажановой. Москва, "Издательство «ЭКСМО», 2016, книга 1 — 624 с., 50,56 усл.печ.л., 1000 экз.; книга 2 — 548 с., 44,4 усл.печ.л., 1000 экз.
 Бажанов Е. П. Миг и вечность. История одной жизни и наблюдения за жизнью всего человечества. Том 1: Часть 1. Крупицы прошлого. Часть 2. В плавильном котле Америки. Москва, Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016, 696 с., 43,5 усл. печ. л., тираж 1000 экз.
 Бажанов Е. П. Миг и вечность. История одной жизни и наблюдения за жизнью всего человечества. Том 2: Часть 3. Переписка через океан. Часть 4. Снова на Родине. Москва, Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016, 656 с., 41 усл. печ. л., тираж 1000 экз.
 Бажанов Е. П. Миг и вечность. История одной жизни и наблюдения за жизнью всего человечества. Том 3: Часть 5. За Великой Китайской стеной. Москва, Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017, 559 с., 35,0 усл. печ. л., тираж 1000 экз.
 Бажанов Е. П. Миг и вечность. История одной жизни и наблюдения за жизнью всего человечества. Том 4: Часть 6. Вибрации души. Москва, Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017, 239 с., 15 усл. печ. л., тираж 1000 экз.
 Бажанов Е. П. Миг и вечность. История одной жизни и наблюдения за жизнью всего человечества. Том 5: Часть 7. Разбитые мечты. Москва, Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017, 552 с., 34,5 усл. печ. л., тираж 1000 экз.
 Бажанов Е. П. Миг и вечность. История одной жизни и наблюдения за жизнью всего человечества. Том 6: Часть 8. Под другими знаменами. Часть 9. На кругосветной орбите. Москва, Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017, 383 с., 24 усл.печ.л., тираж 1000 экз.
 Бажанов Е. П. Миг и вечность. История одной жизни и наблюдения за жизнью всего человечества. Том 7. Часть 10. Преодолевая трудности. Часть 11. Достижения и превратности судьбы. Москва, Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017, 399 с., 25 усл.печ.л., тираж 1000 экз.
 Бажанов Е. П. Миг и вечность. История одной жизни и наблюдения за жизнью всего человечества. Том 8. Часть 12. Диалог и столкновение цивилизаций. Москва, Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018, 512 с., 41,28 усл.печ.л., тираж 1000 экз.
 Бажанов Е. П. Миг и вечность История одной жизни и наблюдения за жизнью всего человечества. Том 9. Часть 13. Новые горизонты. Часть 14. Научная дипломатия. Москва, Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. 375 с., 30,55 усл.печ.л., тираж 1000 экз.
 Бажанов Е. П. Наталья Бажанова. Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Москва, «Молодая гвардия», 2019, 429 с., 22,68 усл.печ.л.+1,68 вкл., тираж 1000 экз. Тираж получен 20 ноября 2018 года.
 Evgeny Bazhanov (ed.). Compilers: Alexander Chudodeev, Inessa Epifanova, Peter Razvin, Igor Bendersky with the assistance of Adelaida Smirnova and Alexandra Kulechova. Natalia Bazhanova: A Radiant Life. Moscow: EKSMO, 2017, 648 page, 52,5 усл.печ.л., тираж 1000 экз. Тираж получен 5 марта 2019 года.
 Бажанов Е. П. Миг и вечность. История одной жизни и наблюдения за жизнью всего человечества. Том 10. Часть 15. Новый век. Москва, Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019, 319 с., 26 усл.печ.л., тираж 1000 экз. Тираж получен 14 марта 2019 года.
 Бажанов Е. П. Миг и вечность. История одной жизни и наблюдения за жизнью всего человечества. Том 11. Часть 16. Странствия (2000—2002). Москва, Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. 263 с., 21,45 усл.печ.л., тираж 1000 экз. Тираж получен 15 мая 2019 года.
 Бажанов Е. П. Миг и вечность. История одной жизни и наблюдения за жизнью всего человечества. Том 12. Часть 17. Странствия (2003—2006). Москва, Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. 271 с., 22,1 усл.печ.л., тираж 1000 экз. Тираж получен 22 июля 2019 года.
 Бажанов Е. П. (Отв. ред.). Азия в современном мире: сборник материалов научной конференции, посвященный памяти Н. Е. Бажановой (25 февраля 2019 года). Институт актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России. Москва, Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. 215 с., 13,5 усл.печ.л., тираж 500 экз. Тираж получен 27 декабря 2019 года.
 Бажанов Е. П. Миг и вечность. История одной жизни и наблюдения за жизнью всего человечества. Том 13. Часть 18. И вечный бой … Москва, Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. 280 с., 22,75 усл.печ.л., тираж 1000 экз. — Перу Е. П. Бажанова принадлежат также более 110 глав и разделов в коллективных работах, 150 исследований, 1000 статей в научной и общей периодике России, а также КНР, США, Японии, Ю.Кореи, Германии, Франции, Великобритании, Австрии, Италии, Австралии, Новой Зеландии, Тайваня, Сингапура, Сирии, Ирана, Испании, Югославии, Израиля и других государств. Некоторые из трудов удостоены международных премий. Тираж получен 27 мая 2020 года.
 Е. П. Бажанов. Миг и вечность. История одной жизни и наблюдения за жизнью всего человечества. Том 14. Часть 19. Смена ритма. Москва, Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 479 с., 39 усл.печ.л. Тираж 1000 экз. Тираж получен 29 сентября 2020 года.
 Е. П. Бажанов. Миг и вечность. История одной жизни и наблюдения за жизнью всего человечества. Том 16. Часть 21. Между Сциллой и Харибдой. Часть 22. Последний аккорд. Москва, Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 431 с., 35,1 усл.печ.л. Тираж 1000 экз. Тираж получен 15 апреля 2021 года.
 Е.П. Бажанов. Миг и вечность. История одной жизни и наблюдения за жизнью всего человечества. Том 17. Часть 23. Конец Великолепного века. Москва, Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2021. - 263 с., 21,45 усл.печ.л. Тираж 1000 экз.
 Е.П. Бажанов. Миг и вечность. История одной жизни и наблюдения за жизнью всего человечества. Том 18. Часть 24. Родные. Москва. Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2022. - 528 с., 42,9 усл.печ.л. Тираж 1000 экз.
 Е.П. Бажанов. Миг и вечность. История одной жизни и наблюдения за жизнью всего человечества. Том 19. Часть 24 (окончание). Родные. Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2022. - 432 с., 27 усл.печ.л. Тираж 1000 экз.
 Е.П. Бажанов, Н.Е. Бажанова. Записки о китайской цивилизации. Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2022. - 304 с., 24,7 усл.печ.л. Тираж 2000 экз. 

 Перу Е. П. Бажанова принадлежат также более 110 глав и разделов в коллективных работах, 150 исследований, 1000 статей в научной и общей периодике России, а также КНР, США, Японии, Ю.Кореи, Германии, Франции, Великобритании, Австрии, Италии, Австралии, Новой Зеландии, Тайваня, Сингапура, Сирии, Ирана, Испании, Югославии, Израиля и других государств. Некоторые из трудов удостоены международных премий.
 Являлся колумнистом газет «Чжун’ян жибао» (Тайвань) (1991—1998); «Сеул синмун»/«Тэхан мэиль» (Южная Корея) (1991—2000); «Кенхен синмун» (Южная Корея) (1991—2000); информационного агентства «Синьхуа» (КНР) (1997—2000); научного бюллетеня Мадридского университета (Испания) (1998—2000): с 2009 года колумнист журнала «Эхо планеты» (Россия).
 Выступил с 550 докладами и лекциями в научных, учебных и общественных организациях различных государств. Работал в качестве приглашенного профессора в университетах Дж. Вашингтона, Стэнфордском, Калифорнийском, Колумбийском (США), Австралийской академии вооруженных сил, Университете Вэньхуа (Тайвань), Университете Бундесвера, Федеральном институте российских, восточно-европейских и международных исследований, центре Дж. Маршала (Германия), Народном университете Китая, Венской дипломатической академии, Женевском Центре по изучению проблем безопасности, Дипломатических курсах МИД Румынии, университетах Нихон, Аояма Гакуин, Хоккайдо, Национальном институте оборонных исследований при Управлении обороны, Институте мировой политики и экономики при Кабинете министров Японии и в других престижных центрах образования и науки.
 Под руководством Е. П. Бажанова защищено 53 диссертации по политологии и истории (24 докторских, 29 кандидатских), в том числе Президентом Южной Кореи Ким Дэ Чжуном, Премьер-министром Казахстана К. К. Токаевым, Министром иностранных дел Киргизии А. Д. Дженшенкуловым, Советником Президента Таджикистана по национальной безопасности Э.Рахматуллаевым, Чрезвычайными и Полномочными послами Йемена, Палестины, ОАЭ, Сирии, высокопоставленными российскими дипломатами и государственными служащими.
 С 2003 года является Председателем Государственной аттестационной комиссии Дипломатической академии МИД России по приему междисциплинарного экзамена и защите квалификационных работ по специальности «Международные отношения». В 2003—2005 годах — Председатель Государственной аттестационной комиссии Российского Университета Дружбы Народов (РУДН) по выпуску бакалавров и специалистов в области международных отношений.
 Редактор свыше 80 монографий, сборников, учебников и учебных пособий. Организовал свыше 100 крупных форумов, дал около 900 интервью для СМИ.
 Темы научных изысканий Е. П. Бажанова: теория и общие проблемы международных отношений; внешняя политика и внутренне положение России, США, Китая, Северной и Южной Кореи, Японии, государств АСЕАН, Европы, СНГ, Ближнего и Среднего Востока; национальные характеры, диаспоры.
 Владеет языками — английским, китайским и французским.
Рецензии на научную и публицистическую деятельность
 Мясников В. С., Капустин Д. Т. Внутриполитические корни китайской политики США. Рецензия на: Бажанов Е. П. Движущие силы политики США в отношении Китая. Москва, «Наука», 1982 // Проблемы Дальнего Востока. 1983, № 2, с. 198—200.
 Мясников В. С. В отблесках чужого золота. Рецензия на: Севастьянов Е. П. (Бажанов Е. П.), Корсакова Н. Е. (Бажанова Н. Е.). Позолоченное гетто. (Очерки о жизни в США эмигрантов из Китая, Кореи и Японии). Москва, «Наука», 1983 // Проблемы Дальнего Востока. 1984, № 3, с. 181—184.
 Денисов В. И. Реалии американского образа жизни. Рецензия на: Севастьянов Е. П. (Бажанов Е. П.), Корсакова Н. Е. (Бажанова Н. Е.). Последний рубеж. (Очерки об американском обществе). Москва, «Политиздат», 1984 // Международная жизнь. 1985, № 11, с. 143—144.
 Барахта Б. От истории — до современности. Рецензия на: Бажанов Е. П. Китай и внешний мир. Москва, «Международные отношения», 1990 // Правда. 1990, 23 февраля, с. 5.
 Воронцов В. П. Китай и внешний мир. Рецензия на: Бажанов Е. П. Китай и внешний мир. Москва, «Международные отношения», 1990 // Проблемы Дальнего Востока. 1990, № 3, с. 218—219.
 Рецензия на книгу Бажановой Н. Е.: Между мертвыми догмами и практическими потребностями. Внешнеэкономические связи Северной Кореи, 1945—1990. Сеул, 1992 // Хангук кёнчже ильбо (Сеул, Ю.Корея). 1993, 6 января, на корейском языке.
 Косырев Д. Азбука для международника. Рецензия на: Торкунов А. В. (отв. ред.). Современные международные отношения. Москва, РОССПЭН, 2000 // Дипкурьер. 2000, № 4, 2 марта (приложение к «Независимой газете»).
 Цитата недели. О докладе на семинаре: «Приоритеты России в меняющемся мире» в Центре стратегических разработок при Правительстве России. 2000, 6 марта // Ведомости. 2000, 7 марта.
 Задохин А. Г. На наших глазах меняется мир. Изменится ли Россия? Рецензия на: Бажанов Е. П. Актуальные проблемы международных отношений. Том I. Москва, «Научная книга», 2001 // Обозреватель (Москва). 2001, ноябрь, № 11 (142), с. 79-80.
 Кравченко И. Н. Научный анализ узловых проблем современного мира. Рецензия на: Бажанов Е. П. Актуальные проблемы международных отношений. Том 1. Москва, «Научная книга», 2001 // Дипломатический вестник (Москва). 2001, декабрь, № 12, с. 178—180.
 Рецензия на см. № 10 // Дипломатический клуб (Москва). 2002, № 1.
 Яскина Г. С. Рецензия на: Бажанов Е. П. Актуальные проблемы международных отношений. Том 1. Москва, «Научная книга», 2001 // Философские науки (Москва). 2002, № 2, с. 154—157.
 Волохова А. А. Рецензия на: Бажанов Е. П. Актуальные проблемы международных отношений. Избранные труды в 3т. Т. 2. Москва, «Научная книга», 2002 // Проблемы Дальнего Востока (Москва). 2002, № 3, с. 165—166.
 Денисов В. И. В фокусе внимания — Азиатско-Тихоокеанский регион. Рецензия на: Бажанов Е. П. Актуальные проблемы международных отношений. Том 2. Москва, «Научная книга», 2002 // Дипломатический вестник (Москва). 2002, май, № 5, с. 170—173.
 Кузьмин И. Н. Россия на рубеже веков. Рецензия на: Бажанов Е. П. Актуальные проблемы международных отношений. Том 1. Москва, «Научная книга», 2001 // Дипломат (Москва). 2002, № 7, с. 64-65.
 Кабанен П. Г. Проблемы СНГ в изданиях Дипломатической академии МИД России. Рецензия на: Бажанов Е. П. Актуальные проблемы международных отношений. Том. 1. Москва, «Научная книга», 2001 // Шутов А. Д. (отв.ред.). СНГ — Ежегодник. Москва, «Научная книга», 2002, с. 141—143.
 Бурсов А. В фокусе — Азиатско-Тихоокеанский регион. Рецензия на: Бажанов Е. П. Актуальные проблемы международных отношений. Том 2. Москва, «Научная книга», 2002 // Обозреватель (Москва). 2002, июль-август, № 7-8, с. 121—122.
 Яскина Г. Россия активизируется в Азии. Рецензия на: Бажанов Е. П. Актуальные проблемы международных отношений. Том 1. Москва, «Научная книга», 2001 // Азия и Африка сегодня (Москва). 2002, № 7, с. 68.
 Ли В. Ф. Рецензия на: см. № 18. // Новая и новейшая история (Москва). 2002, № 4, с. 202—203.
 Volokhova A. Ye.P.Bazhanov. Contemporary Problems of International Relations. Selected Works in three volumes. Vol. 2, : Nauchnaya Kniga, 2002, 480 pp. // Far Eastern Affairs (). 2002, Volume 30, № 2, p. 153—155.
 Закаурцева Т. А., Яскина Г. С. Многоликий мир глазами видного ученого. Рецензия на: Бажанов Е. П. Актуальные проблемы международных отношений. Том 3. Москва, «Научная книга», 2002 // Дипломатический вестник (Москва). 2002, октябрь, № 10, с. 160—162.
 Черевко К. Е. Рецензия на: Бажанов Е. П. Актуальные проблемы международных отношений. Тома 2, 3. Москва, «Научная книга», 2002 // Восток (Москва). 2002, № 6, с. 164—167.
 Шутов А. Д. От Корейского полуострова до Ближнего Востока. Рецензия на: см. № 21. // Обозреватель (Москва). 2002, сентябрь-октябрь, № 9-10, с. 126—128.
 Верлин Е. От «малых варваров» к геополитике. Рецензия на: Бажанов Е. П. Актуальные проблемы международных отношений. Том 1-3. Москва, «Научная книга», 2001—2002 // Независимая газета. Ex Libris. 2002, 19 декабря, с. 5.
 Кулматов К. Н. Рецензия на: см. № 24 // Мир истории (Москва). 2002, № 4/5 (10/11), с.
 Денисов В. И., Шутов А. Д. Рецензия на: см. № 22 // Философские науки (Москва). 2003, № 1, с. 155—158.
 Лузянин С. Рецензия на: см. № 21 // Проблемы Дальнего Востока (Москва). 2003, № 1, с. 184—186.
 Матяш В. Н. Рецензия на: см. № 18 // Полития (Москва). 2002—2003, Зима, с. 150—154.
 Уткин А. И. Ценный вклад в отечественную науку. Рецензия на: см. № 21 // США, Канада (Москва). 2003, № 2, с. 95-98.
 Ли В. Ф. Россия и мировое сообщество в условиях глобализации. Рецензия на: см. № 24 // Отечественная история (Москва). 2003, № 5, с. 196—197.
 Бурсов А. В. Три тома о современном мире. Рецензия на: см. № 24, 30 // Шутов А. Д. (отв.ред.). Ежегодник СНГ. Москва, Дипломатическая академия МИД России, 2003, с. 222—224.
 Косолапов Н. Свидетельство современника как факт истории. Рецензия на: см. № 24, 30, 31 // Мировая экономика и международные отношения (Москва). 2004, № 2, с. 119—122.
 Иванов В. Кыргызстан в экономической и военно-политической стратегии Запада. Рецензия на: Кулматова Г. К. Отношения между Кыргызстаном и государствами Запада (отв.ред. Бажанов Е. П.). Москва, «Научная книга», 2003 // Обозреватель (Москва). 2004, № 4, с. 126—128.
 Кулматов К. Н., Развин П. А. Современный мир. Рецензия на: Бажанов Е. П. Современный мир. Москва, «Известия», 2004 // Дипломатический вестник (Москва). 2004, № 6, с. 138.
 Задохин А. Г. Современный мир и Россия в представлении русского политолога. Рецензия на: см. № 34 // Обозреватель (Москва). 2004, № 7, с. 118—121.
 Матяш В. Н. Палитра современного мира. Рецензия на: см. № 35 // Полития (Москва). 2004, № 1 (весна), с. 240—242.
 Денисенко В., Закаурцева Т. Современный мир. Взгляд из Москвы. Рецензия на: см. № 36 // Дипломат (Москва). 2004, № 12 (декабрь), с. 22-23.
 Волохова А. А. Рецензия на: Бажанов Е. П. Современный мир. Избранные труды. Москва, «Известия», 2004 // Проблемы Дальнего Востока (Москва). 2004, № 5, с. 172—173.
 Лукин А. В. Мир глобализирующийся и взаимозависимый. Рецензия на: см. № 38 // Полис (Москва). 2004, № 5, с. 178—181.
 Яскина Г. С. Рецензия на: см. № 39 // Восток (Москва). 2004, № 6, с. 181—185.
 Volokhova A. Ye. P.Bazhanov. The Contemporary World. Selected Works. : Izvestia, 2004, 421 pp. // Far Eastern Affairs (). 2004, Volume 32, N 4, p. 124—126.
 Зверева Т. Россия и мировое сообщество глазами ученого и дипломата. Рецензия на: см. № 40 // Мировая экономика и международные отношения (Москва). 2005, № 6, с. 119—124.
 Черевко К. Е. Рецензия на: см. № 42 // Отечественная история (Москва). 2005, № 5, с. 204—205.
 Шутов А. Д. Энциклопедия американской жизни. Рецензия на: Бажанов Е. П. Америка: вчера и сегодня. Москва, «Известия», 2005. // Политический журнал (Москва). 2005, № 41 (92), 5 декабря, с. 75.
 Разумовский И. Америка: вчера и сегодня. Рецензия на: см. № 44 // Трибуна за рубежом (Москва). 2005, декабрь, с. 12.
 Задохин А. Понять Америку — понять Россию. Рецензия на: см. № 45 // Обозреватель (Москва). 2005, № 12, с. 121—124.
 Донилина К. Рецензия на: см. № 46 // Коммерсант Weekend (Москва). 2006, 3 марта, с. 56.
 Морару В. Неоднозначный образ «сверхдержавы». Рецензия на: см. № 47 // Независимая Молдова (Кишинев). 2006, 26 февраля, с. 3.
 Попов Н. П. Заметки на полях книги Е. П. Бажанова «Америка: вчера и сегодня». Рецензия на: см. № 48 // Представительная власть (Москва). 2006, № 1, с. 41-45.
 Закаурцева Т. А., Денисенко В. С. США: взгляд дипломата и ученого. Рецензия на: см. № 49 // Дипломат (Москва). 2006, март, с. 50-51.
 Денисов В. И. Америка вчера и сегодня. Рецензия на: см. № 50 // Международная жизнь (Москва). 2006, № 3, с. 88-94.
 Попов Н. П. «Америка: вчера и сегодня». Заметки на полях книги Е. П. Бажанова. Рецензия на: см. № 51 // Вертикаль власти (Москва). 2006, с. 37-52.
 Мартыненко О. Апрельский диагноз. О чём рассказывают «Новый мир», «Знамя» и «Звезда». Рецензия на: Бажанов Е. П. Вознесенные на Олимп // Знамя (Москва). 2007, № 4, с. 152—177.
 Как империи становятся сверхдержавами. Рецензия на: Бажанов Е. П. Китай: от Срединной империи до сверхдержавы XXI века. Москва, «Известия», 2007 // Россия-Китай, XXI век (Москва). 2007, апрель, с. 62.
 Зверева Т. В. Как обустроить сверхдержаву. Рецензия на: см. № 52 // Мировая экономика и международные отношения (Москва). 2007, № 2, с. 118—125.
 Развин П. А. Рецензия на: см. № 54 // Дипломат (Москва). 2007, № 6, июнь, с. 38-39.
 Млечин Л. М. Рецензия на: см. № 56 // Литературная газета (Москва). 2007, № 25, 20-26 июня, с. 5.
 Задохин А. Г. Китай — будущее мировой политики: от многополюсного к однополюсному миру или смена лидеров? Рецензия на: см. № 56 // Обозреватель (Москва). 2007, № 7, с. 118—120.
 Развин П. А. За Великой Китайской стеной. Рецензия на: см. № 58 // НГ EX LIBRIS (Москва). 2007, 9 августа, с. 7.
 Денисов В. И. Россия и Китай в XXI веке. Рецензия на: см. № 59 // Международная жизнь (Москва). 2007, № 7-8, с. 116—124.
 В 21 веке российско-китайские отношения должны стабильно развиваться. Рецензия на: см. № 60 // Агентство Синьхуа (КНР). 2007, 6 сентября.
 Зверева Т. В. Страна двухсот религий. Рецензия на: см. № 55 // Литературная газета (Москва). 2007, 10-16 октября, № 41 (6141).
 Ли В. Ф. Познавая Китай. Рецензия на: см. № 61 // Россия в глобальной политике (Москва). 2007, том 5, № 5, сентябрь-октябрь, с. 214—217.
 Ли В. Ф., Лукин А. В. Раскрывая тайны китайской цивилизации. Рецензия на: Бажанов Е. П. Китай: вчера и сегодня // Ученые записки. М.: Научная книга. 2006, с. 165—325 // Обозреватель (Москва). 2007. № 12, с. 124—127.
 Чичкин А. Поступь дракона. Рецензия на: см. № 63 // Литературная газета (Москва). 2007, 16-22 января, № 1 (6153), с. 3.
 Волохова А. А. Бажанов Е. П. Китай: от Срединной империи до сверхдержавы XXI века // Проблемы Дальнего Востока (Москва). 2007, № 6, с. 176—177.
 Иванов А. Китай глазами дипломата, ученого и публициста. Рецензия на: см. № 66 // Россия-Китай. XXI век (Москва). 2007, ноябрь, с. 42-46.
 Пять книг недели. Рецензия на: Бажанов Е. П. Восточный экспресс с остановками на Западе. Записки очевидца. Москва, «Восток-Запад», 2008 // НГ EX LIBRIS (Москва). 2008, 29 мая, с. 1.
 Зверева Т. Нравы небожителей. Рецензия на: см. № 68 // НГ EX LIBRIS (Москва). 2008, 7 августа, с. 5.
 Закаурцева Т. А., Зверева Т. В. Воспоминания о будущем. Рецензия на см: № 68-69 // Международная жизнь (Москва). 2008, № 8-9, с. 186—194.
 Ли В. Ф. Воспоминания о будущем? Рецензия на см: № 68-70 // Право и политика (Москва). 2008, № 10 (106), с. 2568—2571.
 Ли В. Ф., Зверева Т. В. Восток, Запад и Россия глазами современника. Рецензия на см: № 68-71 // Дипломат (Москва). 2008, № 10, с. 62-63.
 Задохин А. Г. Восточный экспресс — воспоминания пассажиров. Рецензия на см: № 68-72 // Обозреватель (Москва). 2008, № 11, с. 118—121.
 Зверева Т. В. Воспоминания о будущем? Рецензия на см: № 68-73 // Власть (Москва). 2008, № 10, с. 138.
 Ли В. Ф., Лукин А. В. Как китайцы пишут и что они едят. Рецензия на: Бажанов Е. П. Китайская грамота. Москва, «Восток-Запад», 2008. Бажанов Е. П. Съедобные драконы. Москва, «Восток-Запад», 2008 // НГ EX LIBRIS (Москва). 2009, 12 февраля, с.7.
 Ли В. Ф., Лукин А. В. Как китайцы пишут, что они едят и в каких богов верят. Рецензия на: см. № 75, а также Бажанов Е. П., Бажанова Н. Е. Страна веселых богов // Дипломат (Москва). 2009, № 2, с. 54-56.
 Закаурцева Т. А., Зверева Т. В. Оптика исторической памяти. Рецензия на: см. № 68-74 // Политический класс (Москва), 2009, № 2 (50), с. 126.
 Зверева Т. В. Новые блюда важнее новых планет. Рецензия на: Бажанов Е. П., Бажанова Н. Е. Франция: и Квазимодо, и Коко Шанель. Москва, «Восток-Запад», 2009 // НГ EX LIBRIS (Москва). 2009, 28 мая, с. 7.
 Ли В. Ф., Лукин А. В. Поднебесная в деталях. Рецензия на: см. № 76 // Политический класс (Москва). 2009, № 4 (52), с. 124.
 Стародубец А. Назад в будущее. Рецензия на: Бажанов Е. П., Бажанова Н. Е. Куда идёт человечество? О тенденциях международных отношений в XXI веке. Москва, «Восток-Запад», 2009 // Эхо планеты (Москва). 2009, № 33, 4-10 сентября, с. 48.
 Арзаканян М. Ц. Путевые заметки китаиста о Франции. Рецензия на: см. № 78 // Дипломат (Москва. 2009, № 8, с. 44-45.
 Стародубец А. Окно в Париж. Рецензия на: см. № 78,81 // Эхо планеты (Москва). 2009, № 39, 23-29 октября, с. 49.
 Закаурцева Т., Шутов А. В надежде на благоразумие. Рецензия на № 80 // НГ EX LIBRIS (Москва). 2009, 3 декабря, с. 7.
 Закаурцева Т., Шутов А. Каталог концептов глобализма. Рецензия на № 80, 83 // Политический класс (Москва). 2009, № 11 (59), с. 126.
 Зверева Т. Блеск и нищета по-французски. Рецензия на № 82 // Политический класс (Москва). 2009, № 11 (59), с. 127.
 Иванов А. На всякого мудреца. Рецензия на: Бажанов П. И., Бажанов Е. П., Бажанова Н. Е. Мудрость Востока и Запада. Художественные миниатюры. Москва, «Восток-Запад», 2010 // Эхо планеты (Москва). 2010, № 12, 26 марта — 1 апреля, с. 45.
 Шутов А., Закаурцева Т. Многознание научит уму. Ибо мудрость — это ещё и эрудиция. Рецензия № 86 // НГ EX LIBRIS (Москва). 2010, 13 мая, с. 7.
 Иванов А. Человек отовсюду. Рецензия на: Бажанов Е. П. Восточный экспресс с остановками на Западе. Запись очевидца. Москва, «Восток-Запад», 2008 // Эхо планеты (Москва). 2010, № 22-23, 11-25 июня, с. 49.
 Зверев В. В. Краткость — сестра таланта и дитя мудрости. Рецензия на: № 86 // Мир и политика (Москва). 2010, № 8 (47), август, с. 119—121.
 Развин П. А. Будущее, которое всех нас устроит. Рецензия на: Бажанов Е. П., Бажанова Н. Е. Многополюсный мир. Москва, «Восток-Запад», 2010 // НГ EX LIBRIS (Москва). 2010, 18 ноября, с. 6.
 Дарья Алёхина. Корея, родина футбола. Рецензия на: Бажанов Е. П., Бажанова Н. Е. Корейские зарисовки. Москва, «Восток-Запад», 2010 // Эхо планеты (Москва). 2011, № 25-26, 1-14 июля, с. 46.
 Оксана Дьяченко. Взгляд из Поднебесной. Москва, «Восток-Запад», 2011 // Эхо планеты (Москва). 2011, № 32, 26 августа-1 сентября, с. 49.
 Отклики на статьи в газете «Новости Сочи» // Новости Сочи, 7 апреля 2012, с.7.
 Елена Пономарева. Новые системы порождают новые проблемы. Рецензия на: Бажанов Е. П., Бажанова Н. Е. Международные отношения в XXI веке. Москва, «Восток-Запад», 2011 // Международная жизнь (Москва). 2012. Апрель, с.172-178.
 Анатолий Стародубец. Не сталкиваться! Рецензия на: Бажанов Е. П., Бажанова Н. Е. Диалог и столкновение цивилизаций. Москва, «Весь мир», 2013 // Эхо планеты (Москва). 2013, № 29, 1-7 августа, с.49.
 Петр Развин. И вместе им не сойтись? Рецензия на: Бажанов Е. П., Бажанова Н. Е. Диалог и столкновение цивилизаций. Москва, «Весь мир», 2013 // НГ Ex Libris (Москва). 2013, 29 августа.
 Gilbert Rozman. Country Report: Russia. A review of the article «Russia’s Policy in the Asia-Pacific Region» («International Life», № 8, 2013) // The Asian Forum. 30.09.2013.
 Татьяна Зверева. Как дружить цивилизациями? Рецензия на: Бажанов Е. П., Бажанова Н. Е. Диалог и столкновение цивилизаций. Москва, «Весь мир», 2013 // Международная жизнь (Москва). 2013. Сентябрь, с.188-193.

Упоминания в справочниках 
 Справочник. Кто есть кто в России. Москва, «Русская кадровая ассоциация» / «РАУ-Корпорация», 1996, с. 29-30.
 Справочник. Кто есть кто в политической науке России. Москва, «Мысль», 1996, с. 25, 338.
 Справочно-энциклопедическое издание. Современная политическая история России (1985—1997 годы). Том 2. Лица России. Москва, «РАУ-Корпорация» / «Духовное наследие», 1998, с. 57.
 Справочно-энциклопедическое издание. Современная политическая история России (1985—1998 годы). Том 2. Лица России. Москва, «РАУ-Корпорация» / «Духовное наследие», 1999, с. 63-64.
 Словарь-справочник. Федеральная элита. Кто есть кто в политике и экономике. Москва, Центр политической информации, 1999, с. 73-74.
 Азиатско-Тихоокеанский регион. Библиография основных публикаций ИАМП Дипломатической академии МИД России за 1990—2000 гг. Москва, «Научная книга», 2000, с. 4-5, 7-18, 30-34, 36.
 Современная биографическая энциклопедия. Лица России 2001. Москва, «РАУ-Корпорация», 2001, с. 13-14.
 The International Who’s Who 2002. 65th Edition. London, «Europa Publications», 2001.
 Электронная энциклопедия «Лица России». Москва, ООО «РАУ-Университет». http://www.nasledie.ru по состоянию на 26.05.2003, раздел «Дипломаты».
 Справочник (2005 г.) о членах Российской ассоциации международных исследований. risa@mgimo.ru
 Справочное издание. Современное Российское корееведение. Том III. Москва, Институт Востоковедения РАН, Региональная общественная организация Корейский Культурно-просветительный центр «Первое марта», 2006, с. 504—508.
 Marquis Who’s Who in the World. 2010 Edition. New Providence. NY. USA, 2009.
 The Europe Biographical Reference Series. Taylor & Francis Books India Pvt. Ltd. New Delhi, India, 2010.
 Справочник. Международные исследования в России / Российский совет по международным делам. Москва, «Спецкнига». 2011, с. 192—196, 270.
 Who is Who in Russia. Биографическая энциклопедия успешных людей России. Hubners Who is Who. Germany. 2014. Т.1, с. 209—210.

Примечания

Ссылки 
 Евгений Петрович Бажанов на официальном сайте Дипломатической академии МИД России

Выпускники МГИМО
Преподаватели Российского университета дружбы народов
Ректоры Дипакадемии МИД РФ